Плаја Параисо има више значења:

 Плаја Параисо (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Плаја Параисо (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику